Szymanek – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 5382 osoby. Według rejestru PESEL obecnie jest 2947 kobiet oraz 2902 mężczyzn, którzy legitymują się tym nazwiskiem. Pochodzi od imienia Szymon, które jest polską odmianą hebrajskiego imienia Simon/Simeon (hebr. שִׁמְעוֹן; znaczyło pierwotnie "Bóg wysłuchał"). W Polsce nazwisko to zostało odnotowane już w 1313 roku.

Znane osoby o nazwisku Szymanek 
 Andrzej Szymanek (ur. 1961) – polski piłkarz, trener piłkarski;
 Jarosław Szymanek (ur. 19??) – polski politolog, ustrojoznawca;
 Jerzy Szymanek (ur. 1937) – polski dziennikarz i działacz państwowy;
 Jolanta Szymanek-Deresz (1954–2010) – polska prawnik i polityk.
 Łukasz Szymanek (ur. 1981) – polski artysta kabaretowy, aktor;
 Tadeusz Szymanek (ur. 19??) – polski sędzia Sądu Najwyższego.
 Wojciech Szymanek (ur. 1982) – polski piłkarz.

Przypisy 

Polskie nazwiska